Дон Маркотт (,  15 квітня 1947, Вікторіявіль) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 900 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1963 року.

Усю професійну клубну ігрову кар'єру, що тривала 16 років, провів, захищаючи кольори команди «Бостон Брюїнс».

Загалом провів 1000 матчів у НХЛ, включаючи 132 гри плей-оф Кубка Стенлі.

Виступав у складі збірної НХЛ на Кубку виклику 1979.

Нагороди та досягнення 
 Кубок Джона Росса Робертсона (ОХЛ) — 1965.
 Володар Меморіального Кубка в складі «Ніагара Фоллс Флаєрс» — 1965.
 Володар Кубка Стенлі в складі «Бостон Брюїнс» — 1970, 1972.

Статистика

Посилання 
 
 

Канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Хокеїсти «Бостон Брюїнс»
Хокеїсти АХЛ‎